Блуа — власна назва.

Історія 
 Блуаський дім
 Блуаський договір

Топоніми

Блуа — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари.
 Блуа — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи.